Güneysu (district), een Turks district in de provincie Rize
 Güneysu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Güneysu